Deinocheirus é um gênero de dinossauro da família Deinocheiridae do Cretáceo Superior da Mongólia. Sua espécie-tipo é Deinocheirus  mirificus.

Nomenclatura e taxonomia
A espécie foi descrita em 1970 por Halszka Osmólska e Ewa Roniewicz como Deinocheirus mirificus. O nome genérico é derivado do grego deinos (δεινός), que significa "horrível", e cheir (χείρ), que significa "mão". O epíteto específico, mirificus, vem do latim, significando "peculiar" ou "não usual", e foi escolhido pela peculiar estrutura dos membros torácicos. O material fóssil utilizado para descrver a espécie, que constitui de um par de membros torácicos e algumas costelas e vértebras, foi encontrado em 9 de julho de 1965 pela paleontóloga polonesa Zofia Kielan-Jaworowska durante a terceira expedição polonesa-mongol ao deserto de Gobi. Em 1966, Kielan-Jaworowksa publicou o achado do fóssil, assinalando-o como um possível membro da família Megalosauridae. Em 1970, com a descrição do táxon, Osmólska e Roniewicz, criaram uma família própria, a Deinocheiridae, assinalando-a na superfamília Megalosauroidea do clado Carnosauria.

Na década de 1980, o gênero Deinocheirus foi transferido para a família Ornithomimidae, ou então mantido na família Deinocheiridae, com posição incerta dentro do clado Theropoda. Em 2004, o gênero foi classificado no clado Ornithomimosauria,  e análises posteriores mantiveram o Deinocheirus mirificus como um táxon basal nesse clado. Com a descoberta de novos espécimes, uma análise filogenética publicada em 2014 demonstrou a relação entre os gêneros Deinocheirus, Garudimimus e Beishanlong, agrupando-os na família Deinocheiridae, dentro do clado Ornithomimosauria.

O cladograma abaixo segue as análises de Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François Escuillié e Tsogtbaatar Chinzorig (2014):

Distribuição geográfica e geológica
Os espécimes foram encontrados na formação Nemegt, datada do Campaniano Superior ou Maastrichtiano Inferior, na Mongólia. Três localidades são conhecidas: Ulan Uul III (holótipo) e Altan Uul IV (MPC-D 100/128) na província de Ömnögovi, e Bugiin Tsav (MPC-D 100/127) na província de Bayankhongor.

Descrição
Seus braços e mãos de três dedos têm quase 2,40 metros de comprimento. A característica mais impressionante é o tamanho do espécime. O osso de seu braço (úmero) tem cerca de 1 metro de comprimento. O Deinocheirus tinha 6,4 toneladas.

Paleobiologia
O Deinocheirus provavelmente se alimentava de plantas e pequenos animais, e já foram encontradas escamas de peixe no estômago de um indivíduo; ou seja, o Deinoqueiro muito possivelmente era um onívoro. Mas ele podia ter competido árvores com outros grandes herbívoros, como o Therizinosaurus, Saurolophus e saurópodes titanossauros. Mas sua dieta teria o permitido acesso a recursos que outros grandes herbívoros não conseguiam. Seu principal predador era o Tarbossauro.

Ligações externas

Ornithomimosauria
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 1970